Edea puede referirse a:

 Edea, un grupo musical finlandés.
 Edea, un disco del mismo grupo.
 Edea, una ciudad en la Región del Litoral (Camerún).
 Edea Kramer, un personaje del videojuego Final Fantasy VIII.
 Edea, una empresa proveedora de energía eléctrica en algunas ciudades argentinas.

pt:Anexo:Lista de personagens de Final Fantasy VIII#Edea Kramer